Иегудии́л ( — Yehudiel «хвала Божия») — один из восьми архангелов в традиции православия. Это имя известно только по преданиям. В Библии и в Евангелии оно не встречается. Имя этого архангела известно только из «откровения» католического монаха Амадея Португальского XV века. Культ Иегудиила получил распространение в католицизме с XV века, откуда его почитание было перенесено в «Жития святых» Димитрием Ростовским в самом конце XVII века; а в католицизме почитание Иегудиила совсем было прекращено на основании определения Римского собора 745 года. Он часто изображается на иконах держащим корону и хлыст.

Руководство к писанию икон:

Иегудиил — покровитель всех, кто усердно трудится; корона, которую он держит, символизирует вознаграждение за духовный труд. Наряду со своими подчинёнными ангелами, он является советником и защитником всех, кто работает во славу Господа, в частности царей, судей и других руководящих позиций.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

И
Ангелы в иудаизме
Архангелы